Anders Svensson (Göteborg) - Zweeds voetballer, geboren in 1976, en voormalig speler van IF Elfsborg en Southampton
 Anders Svensson (Teckomatorp) - Zweeds voetballer, geboren in 1939 en overleden in 2007, was speler van onder andere Malmö FF en PSV
 Anders Lennart Svensson - Zweeds kanovaarder, geboren in 1977